Fors, alternativt stavat Forss, är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Fors 4 391
 Forss 1 232
Tillsammans blir detta 5 623 personer.

Personer med efternamnet Fors eller Forss

 Anna Forss (född 1988), fotbollsspelare
 Carl Fors (1896–1971), nämndeman och författare
 Cecilia Forss (född 1985), skådespelare och komiker
 Cecilia Forss (politiker) (född 1948), moderat kommunalråd i Uppsala
 Erik Fors (cirka 1810–cirka 1880), fiolspelman
 Fredrik Fors (född 1973), musiker, klarinettist
 Gabriel Forss (född 1974), sångare och körledare
 Georg Fors (1925–2013), entreprenör, hembygdsforskare och författare
 Gun Fors (född 1926), skådespelare
 Harald Forss (1911–1996), författare, poet och sångtextförfattare
 Henri Forss (född 1981), finländsk journalist och författare
 Johan August Forss (1855–1936), fabrikör och politiker
 Lennart Fors (1932–1983), kompositör och musikarrangör
 Lina Forss (född 1967), författare
 Louise Fors (född 1989), fotbollsspelare
 Pelle Fors (1815–1908), spelman
 Wictor Forss (född 1939), finansman och storbåtsseglare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn